Gompie (Nijmegen), een café in Nijmegen;
Gompie ('s-Hertogenbosch), een café in 's-Hertogenbosch;
Gompie (Peter Koelewijn), het pseudoniem waaronder Peter Koelewijn de nummer 1-hit Alice, who the fuck is Alice? opnam;
Gompie (pop), een figuur uit de televisieserie Het Koerhuis van Papa Wirrewarre; 
Een van de vijf Gompies van het muzikaal sprookje Het Oinkbeest (1972). De oudste heet Dokus, twee zijn er niet benoemd. De ontvoerde Gompie heet Plonkie. De jongste is Zonnetje.